Brüssow steht für:
 Brüssow, Landstadt in Brandenburg
 Brüssow, Ortsteil der Gemeinde Karlsburg in Vorpommern, siehe Karlsburg (Vorpommern) #Gemeindestruktur

Personen:
 Friedrich Brüssow (1798–1847), mecklenburgischer Schriftsteller und Gelehrter 
 Ernst Brüssow (1858–1883), deutscher Architekt, Erbauer des Fridericianum Schwerin 
 Heinrich Brüssow (* 1986), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Otto Brussow († 1510 in Stettin), deutscher Theologe